Saint-Patrice est un nom pouvant référer à :

Saint chrétien 
Saint-Patrice d'Irlande
La Saint-Patrice est un autre nom de la fête de la Saint-Patrick

Toponyme
Saint-Patrice, commune française d'Indre-et-Loire

Toponymie partielle

Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup, ancien nom de Rivière-du-Loup au Québec
Saint-Patrice-de-Sherrington, municipalité québécoise de la Montérégie
Saint-Patrice-de-Beaurivage, municipalité québécoise de Chaudière-Appalaches

Saint-Patrice-de-Claids, commune française de la Manche
Saint-Patrice-du-Désert, commune française de l'Orne

Homonymie de toponyme